Asmodeus – mammifero estinto
Asmodeus – figura mitologica
Asmodeus – nome che può indicare l'asteroide 2174 Asmodeus